Вячесла́в Генна́дьевич Буца́ев (род. 13 июня 1970 года, Тольятти, Самарская область, РСФСР, СССР) — советский и российский хоккеист и тренер. С мая 2022 года является главным тренером подмосковного «Витязя».

Биография 

Родился, вырос и начал заниматься хоккеем в городе Тольятти. Его первым тренером был Заслуженный Тренер России Владимир Фёдорович Гуженков. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1993 года. С мая 2014 по март 2017 года являлся главным тренером клуба «Сочи». С декабря 2018 по апрель 2021 года являлся главным тренером клуба «Нефтехимик». Член Совета легенд Ночной хоккейной лиги, учрежденной Владимиром Путиным, играл в ее гала-матчах сезонов 2017/2018 и 2018/2019 гг.

Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Старший брат Юрия Буцаева, вместе с которым играл в «Локомотиве» и ХК МВД.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр, 1992
 Чемпион мира, 1993
 Чемпион Европы 1991
 Серебряный призёр чемпионата мира, 2002
 Бронзовый призёр чемпионата мира, 1991
 Двукратный победитель чемпионата России, 2002, 2003
 Победитель чемпионата Швеции, 1997

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Статистика главного тренера 
 (данные до 2012 г. не приведены)Последнее обновление: 07 апреля 2017 года

Личная жизнь 
Супруга — Светлана Буцаева, познакомились в 1990-ые годы, когда она работала помощником режиссера на телевизионном шоу «50 на 50» в Москве.

Сын — Дэниел Буцаев, родился в США в 2001 году, с 5-летнего возраста занимался хоккеем в клубе ЦСКА, играл за эту команду в открытом первенстве юниоров Москвы, с 2018 года — в составе юниорской команды «Динамо».

Дочь — Алексия Буцаева (род. в 2012 г.)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК ЦСКА(Москва) 

Хоккеисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Дмитров»
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие
Тренеры ХК ЦСКА Москва
Тренеры ХК «Сочи»
Тренеры ХК «Нефтехимик»
Тренеры ХК «Витязь»